Парвус Олександр Львович
 Парвус Турський